Ел Хиоте има више значења:

 Ел Хиоте (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хиоте (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику